Фабьяньский — фамилия; имеет женскую форму Фабьяньская.

Известные носители 
 Фабьяньский, Лукаш (род. 1985) — польский футболист, вратарь, игрок «Суонси» и национальной сборной Польши.
 Фабьяньский, Станислав (1865—1947) — польский художник, иллюстратор, создатель плакатов.